

Cinema 
 Ambizione (Come and Get It) – film del 1936 diretto da Howard Hawks e Richard Rosson

Letteratura 
 Indomita stirpe (Come and Get It) – romanzo di Edna Ferber del 1935

Musica 
 Come and Get It – album di Rachel Stevens del 2005
 Come and Get It – album dei Westbound Train del 2009
 Come and Get It – singolo dei Badfinger del 1970
 Come and Get It – singolo di John Newman del 2015
 Come & Get It – singolo di Selena Gomez del 2013